Frischauf ist

 der Name eines Unternehmens, siehe Frischauf

Frischauf ist der Familienname folgender Personen:

 Else Pappenheim-Frishauf (1911–2009) Psychoanalytikerin, Ehefrau von Stephen Frishauf, beide Emigranten aus Österreich, siehe Else Pappenheim
 Johannes Frischauf (1837–1924), österreichischer Mathematiker, Astronom und Alpinist
 Marie Pappenheim-Frischauf (1882–1966) Ärztin, Literatin, Emigrantin, Ehefrau von Hermann (von) Frischauf, KZ-Häftling, siehe Marie Pappenheim
 Norbert Frischauf (* 1968), Österreichischer Hochenergiephysiker
 Patrizia Zoller-Frischauf (* 1959), österreichische Politikerin (ÖVP) und seit 2008 Landesrätin in der Tiroler Landesregierung Platter

Siehe auch:
 Frisch auf